Inselregion bezeichnet:
 den Archipel
 die Inselrinde des Gehirns